

Toponyme

Au Brésil toutes les municipalités, bourgs et autres quartiers qui reçurent le nom de Anchieta font référence au populaire saint missionnaire jésuite José de Anchieta (1534-1597).

 Anchieta, une municipalité de l'État de l'Espírito Santo ;
 Anchieta, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Anchieta, un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul ;
 Anchieta, un quartier de la zone Sud de la ville de Belo Horizonte ;
 Anchieta, un quartier de la zone Nord de la ville de Rio de Janeiro ;
 , un parc dans l'état de São Paulo.

Patronyme 

 Saint José de Anchieta 1534-1597), jésuite espagnol, fondateur de la première mission jésuite au Brésil ;
 Juan de Anchieta (c.1462-1523), compositeur espagnol.